Esta é uma lista que contém as 58 emissoras próprias e afiliadas que transmitem a programação da Band FM. Além disso, a lista contém ainda as operadoras de TV por assinatura que contam com o áudio da emissora em seu line-up e as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações atuais. A Band FM pertence ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, que mantém diversas outras rádios.

Emissoras próprias

Geradora

Filiais

Emissoras afiliadas

Bahia

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Paraná

Pernambuco

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rondônia

Santa Catarina

São Paulo

Televisão por assinatura

Antigas afiliadas

Ligações externas 
 
 

 
Band FM